Andrea Gasbarroni est un footballeur italien né le  à Turin en Italie. Il évolue au poste de milieu de terrain à l'AC Monza.

Biographie 

Fin , il signe en faveur de l'AC Monza.

Palmarès

Club 
 US Palerme
 Serie B
 Champion : 2004

Sélection 
 Italie olympique
 Jeux olympiques
 Médaille de bronze : 2004.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur italien
Joueur de la Juventus FC
Joueur de l'AS Varèse 1910
Joueur de l'UC Sampdoria
Joueur du Palerme FC
Joueur du Parme Calcio 1913
Joueur du Genoa CFC
Joueur du Torino FC
Joueur de l'AC Monza
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2004
Médaillé de bronze olympique italien
Naissance en août 1981
Naissance à Turin